Романюта — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Романюта, Евгения Сергеевна (род. 1988) — российская профессиональная трековая и шоссейная велогонщица.
 Романюта, Эдуард Эдуардович (род. 1992) — украинский певец, автор песен, музыкант, актёр, телеведущий.